Big Cypress Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Cypress Lake (Dougherty County, Georgia)
 Big Cypress Lake (Ware County, Georgia)